Antajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Antajaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (24,5 ha)
Antajaure (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (52,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn